Slawischer Basar (russisch Славянский базар) steht für:

 Slawischer Basar (Moskau), historisches Hotel und Restaurant in der Nikolskaja-Straße, Moskau
 Slawischer Basar (Tomsk), historisches Restaurant in Tomsk
 Slawischer Basar (Wizebsk), internationales Kunstfestival in Wizebsk, Belarus